D'après le Livre de la Genèse (Bible), Goshen est le nom hébreu d'une région de l'Égypte antique située dans le delta du Nil oriental, à l'ouest de la péninsule du Sinaï.
 
En référence à ce lieu biblique, Goshen est également le nom de nombreuses villes américaines :

 Goshen dans l'État de l'Alabama ;
 Goshen dans l'État de l'Arkansas ;
 Goshen dans l'État de Californie ;
 Goshen dans l'État de Caroline du Sud ;
 Goshen dans l'État du Connecticut ;
 Goshen dans l'État de Géorgie ;
 Goshen dans l'État de l'Idaho ;
 Goshen dans l'État de l'Illinois ;
 Goshen dans l'État de l'Indiana ;
 Goshen dans l'État du Kentucky ;
 Goshen dans l'État du Maryland ;
 Goshen dans l'État du Massachusetts ;
 Goshen dans l'État du Missouri ;
 Goshen dans l'État du New Hampshire ;
 Goshen dans l'État du New Jersey ;
 Goshen, village dans l'État de New York ;
 Goshen, ville dans l’État de New York ;
 Goshen dans l'État de l'Ohio ;
 Goshen dans l'État de l'Ohio ;
 Goshen dans l'État de l'Oregon ;
 Goshen dans l'État de Pennsylvanie ;
 Goshen dans l'État du Tennessee ;
 Goshen dans l'État du Texas ;
 Goshen dans l'État de l'Utah ;
 Goshen dans l'État du Vermont ;
 Goshen dans l'État de Virginie ;
 Goshen dans l'État de Virginie-Occidentale ;
 Goshen dans l'État de Washington.